Юрий Михайлович Александрович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор социологических наук (2000), кандидат философских наук (1983), профессор политологии.

Биография 
Родился в 1941 году в Магнитогорске. Член КПСС.

С 1961 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1961—2007 гг. — электрик блюминга «1300» на ЧМЗ, секретарь комитета ВЛКСМ ЧМЗ, 2-й секретарь Челябинского горкома комсомола, секретарь по пропаганде, 2-й секретарь, 1-й секретарь Челябинского обкома ВЛКСМ, 1-й секретарь Калининского райкома КПСС города Челябинска, секретарь Челябинского горкома партии, 1-й секретарь Копейского горкома КПСС, секретарь Челябинского обкома КПСС, заместитель начальника Главного управления социальной защиты населения Челябинской области

Делегат XXIV и XXV съездов КПСС.

Живёт в Челябинске.

Ссылки 
 Редкол.: К. Н. Бочкарев (пред., гл. ред.) и др. Челябинская область. Энциклопедия. В 7 томах. — Каменный пояс. — 2003—2007. — 5696 с. — ISBN ISBN 5887710306. 

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Первые секретари Копейского горкома КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Доктора социологических наук